Грамерси () — распространённое название географических объектов.

 Грамерси (Луизиана) — город в штате Луизиана, США
 Грамерси (Манхэттен) — микрорайон Манхэттена
 Грамерси Пикчерс — киностудия, которой в 1990-х владела компания PolyGram